Мокрое — деревня в Можайском районе Московской области России, административный центр сельского поселения Замошинское. Население —  чел. (). До 1996 года — центр Замошинского сельского округа. Населённый пункт воинской доблести.

Мокрое расположено на западе района, в 30 км к юго-западу от райцентра Можайска, в верховьях реки Протвы, высота над уровнем моря — 252 м.

В деревне действуют средняя школа, детский сад, почта, фельдшерско-акушерский пункт, приход храма святителя Николая Чудотворца, лесозаготовительное предприятие ООО «Мокрое». Мокрое связано с райцентром и другими сёлами автобусным сообщением.

1 мая 2020 года деревне присвоено почётное звание Московской области «Населённый пункт воинской доблести».

Население

Примечания

Ссылки 
 Администрация Можайского района. Мокрое.
 Мокрое на сайте посёлка Уваровка
 [maps.vlasenko.net/?lat=55.45&lon=35.51&addmap2=smtm200&s=&addmap1=smtm500 Мокрое на картах]

Населённые пункты Можайского района
Населённые пункты воинской доблести Московской области